

Geografia

Francia 
 Saint-Jean-aux-Bois – comune nel dipartimento dell'Oise (Alta Francia)
 Saint-Jean-aux-Bois – comune nel dipartimento delle Ardenne (Grande Est)

Pagine correlate 
 Saint-Jean – pagina di disambiguazione